Sergueï Aleksandrovitch Konkov - en russe :  et en anglais :  (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Carrière de joueur 
Formé au Krylia Sovetov, il débute dans la Superliga en 2002 avec le HK CSKA Moscou et rejoint en cours de saison le Molot Prikamie Perm. Il signe la saison suivante au Neftekhimik Nijnekamsk. En 2007, il intègre l'effectif du Lokomotiv Iaroslavl. L'équipe s'incline en finale de la Coupe Gagarine 2009 face aux Ak Bars Kazan. Le , il est échangé au Neftekhimik Nijnekamsk en retour de Konstantin Makarov. Il décroche la Coupe Gagarine 2012 et 2013 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections senior. Il a remporté la Coupe Karjala et la Coupe Pervi Kanal 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Krylia Sovetov|| Vyschaïa Liga|| 11|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Krylia Sovetov 2|| Pervaïa Liga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| HK CSKA Moscou|| Vyschaïa Liga|| 29|| 6|| 5|| 11|| 4|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HK CSKA Moscou|| Vyschaïa Liga|| 44|| 11|| 9|| 20|| 16|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| HK CSKA Moscou|| Pervaïa Liga|| 4|| 2|| 3|| 5|| 0|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| HK CSKA Moscou|| Vyschaïa Liga|| 49|| 14|| 11|| 25|| 18|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2002-2003|| HK CSKA Moscou|| Pervaïa Liga|| || || || || || || || || || 
|-
|rowspan="2"|2002-2003|| CSKA Moscou|| Superliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Molot Prikamie Perm|| Superliga|| 15|| 3|| 3|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004|| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 39|| 3|| 7|| 10|| 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 58|| 14|| 8|| 22|| 26|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2005-2006|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 47|| 7|| 11|| 18|| 26|| 5|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2006-2007|| Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga|| 54|| 16|| 12|| 28|| 26|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2007-2008|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 56|| 15|| 14|| 29|| 22|| 16|| 5|| 3|| 8|| 12
|-
| 2008-2009|| Lokomotiv Iaroslavl|| KHL|| 53|| 13|| 10|| 23|| 16|| 11|| 2|| 0|| 2|| 8
|-
| rowspan="2"|2009-2010|| Lokomotiv Iaroslavl||  KHL|| 38|| 11|| 9|| 20|| 12|| || || || || 
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 12|| 1|| 4|| 5|| 6|| 9|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2010-2011|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 53|| 18|| 21|| 39|| 34|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2011-2012|| OHK Dinamo || KHL|| 47|| 10|| 17|| 27|| 22|| 11|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013 || OHK Dinamo || KHL || 23|| 1|| 1|| 2|| 6|| 20|| 4|| 2|| 6|| 10
|-
| 2013-2014|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 27|| 3|| 6|| 9|| 8|| 18|| 8|| 4|| 12|| 10
|-
| 2014-2015 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 57|| 13|| 17|| 30|| 53|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2015-2016 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 55 || 6 || 5 || 11 || 24 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2016-2017 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 60 || 7 || 5 || 12 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sibir Novossibirsk || KHL || 56|| 8|| 8|| 16|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Admiral Vladivostok || KHL || 62|| 12|| 10|| 22|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 22 || 1 || 0 || 1 ||0 || -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en mai 1982
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Dinamo Balachikha
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du Traktor Tcheliabinsk